Silvervargen kan syfta på:

Silvervargen (Norge) – en utmärkelsen inom norska scoutrörelse, se Scouting i Norge
Silvervargen (Sverige) – den högsta utmärkelsen inom svensk scoutrörelse
Silvervargen (Storbritannien) – en utmärkelsen inom brittiska scoutrörelse, se Scouting i Storbritannien